Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1979 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 20 en 21 januari 1979 in het IJsselstadion in Deventer. Er namen 29 schaatsers uit 14 landen aan deel.

Titelverdediger was de Rus Sergey Marchuk, die de Europese titel in 1978 te Oslo had veroverd. De Noor Jan Egil Storholt veroverde zijn tweede Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1979
Langebaanschaatsen in 1979
Schaatsen in Overijssel
Sportevenement in Deventer